Babenbergi Ágnes magyar királyné (1154 körül–1182), III. István magyar király felesége
Châtillon Ágnes (Magyarországon Anna) magyar királyné (1154–1184), III. Béla magyar király 1. felesége
Habsburg Ágnes magyar királyné (1281–1364), III. András magyar király 2. felesége